Software steht für:
 Software, Programme eines Computers und deren Bestandteile
 Software (Band), deutsches Musiker-Duo
 Software AG, ein Softwareunternehmen mit Sitz in Darmstadt

Siehe auch: